Pitkälampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pitkälampi (sjö i Kajanaland), 
 Pitkälampi (sjö i Norra Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar